Освобождение Киева: 
 Освобождение Киева — эпизод Великой Отечественной войны (3 ноября 1943 — 13 ноября 1943), в результате которого был освобождён Киев. 
 Освобождение Киева Добровольческой армией — эпизод Гражданской войны в России (а).

См. также 
 Взятие Киева